Deloge est un patronyme porté notamment par :

 Henri Deloge (1874-1961), athlète français de demi-fond et de fond ;
 Marie Deloge (1997-), tumbleuse française.